Branded (televisieserie), een Amerikaanse televisiewestern
Branded (1950), een filmwestern uit 1950
Branded (2012), een sf-film uit 2012
Branded (Bonfire), een muziekalbum van de Duitse band Bonfire